Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1993/94 стал английский «Арсенал», обыгравший в финале предыдущего обладателя Кубка кубков «Парму».

Предварительный раунд 

* Примечание. Команда РАФ из-за погодных условий не смогла явиться на игру на Фарерских островах и ей было засчитано техническое поражение.

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1993-94 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА